A Child of the Prairie – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Carson Film Company
A Child of the Prairie – film del 1915 diretto da Tom Mix
A Child of the Prairie – film del 1925 diretto da Tom Mix